Homologia (àlgebra): una noció bàsica de la topologia algebraica.
 Homologia (biologia): la relació entre dues parts orgàniques diferents quan els seus determinants genètics tenen el mateix origen embirològic
 Homologia (sociologia): qualitat de persones que tenen un càrrec semblant en un altre lloc
 Homologia (genètica): l'homòleg és el cromosoma que presenta una successió de gens idèntica a la d'un altre cromosoma
 Homologia (química): qualitat dels composts que pertanyen a la mateixa sèrie homòloga